Теодор Фрідріх Людвіг Ніс фон Ізенбек (; 26 липня 1787 — 12 грудня 1837) — німецький ботанік та міколог, молодший брат ботаніка Христіана Готфріда Даніеля Ніс фон Ізенбека.
 Христіан Готфрід Даніель Ніс фон Ізенбек (; 14 лютого 1776 — 16 березня 1858) — видатний німецький ботанік, лікар, зоолог та філософ, молодший брат ботаніка Теодора Фрідріха Людвіга Ніса фон Ізенбека .

Див. також 
 Ізенбек